Александр Михайлович Сергеев:
 Сергеев, Александр Михайлович (1909—?) — советский скульптор, лауреат Сталинской премии.
 Сергеев, Александр Михайлович (1923—1967) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Сергеев, Александр Михайлович (род. 1955) — российский физик, президент РАН.